Финал Кубка России по футболу 2023 — финальный матч 31-го розыгрыша Кубка России по футболу 2022/2023, который состоится 11 июня 2023 года в Москве на стадионе «Лужники». Впервые после изменения регламента кубка и введения системы «double elimination», в финале встретятся победители «пути РПЛ» и «пути регионов».

Победитель сыграет в Суперкубке с командой, которая выиграет чемпионат России.

Титул защищает московский «Спартак».

Победитель матча получит право выступать в групповом этапе Лиге Европы УЕФА 2023/24, если по итогам чемпионата России 2022/23 года не сумеет завоевать право выступать в Лиге чемпионов УЕФА 2023/24. В пятый раз в истории финалов Кубка России будет использована система видеопомощи арбитрам.

Место проведения 

Стадион «Лужники», вместимость которого составляет  зрителей, принимал I Спартакиаду народов СССР, VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, XXII летние Олимпийские игры, финал Кубка УЕФА 1999, финал Лиги чемпионов УЕФА 2008, а также был главным стадионом чемпионата мира по футболу 2018. На стадионе были проведены девять финалов кубка России. Стадион является домашним для московского «Торпедо» и одной из домашних арен для сборной России по футболу.

 Все финалы Кубка России на стадионе

Примечания 
Комментарии

Источники

Финалы Кубка России по футболу
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2022/2023
2023 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве